Худынское — название нескольких населённых пунктов:
 Худынское — село в Лухском районе Ивановской области.
 Худынское — деревня в Красносельском районе Костромской области.